Никола́й Железня́к:
 Железняк, Николай Александрович (род. 1964) — российский прозаик и драматург.
 Железняк, Николай Кондратьевич (1888—1950) — русский, украинский общественно-политический деятель, доктор философии.